Бейли, или Бэйли () — английская фамилия. Известные носители: Бейли, Абрахам (1864—1940) — южноафриканский бизнесмен и политик.
 Бейли, Алиса (1880—1949) — американская писательница, теософ.
 Бейли, Алистер Тёрнер (1932—2009) — британский государственный деятель, губернатор Ангильи (1983—1987).
 Бейли, Анджела (1962—2021) — канадская легкоатлетка, призёр Олимпийских игр и чемпионата мира в помещении.
 Бейли, Артур — канадский гребец.
 Бейли, Банти (род. 1964) — английская модель, танцовщица и актриса.
 Бейли, Баррингтон Джон (1937—2008) — английский писатель-фантаст.
 Бейли, Билл (род. 1964) — британский актёр и музыкант.
 Блэйз Бэйли (род. 1963) — английский музыкант.
  (1807—1859) — врач, журналист, редактор и издатель США.
 Бейли, Гари (род. 1958) — английский футбольный вратарь.
 Бэйли, Гленда (род. 1958) — английский журналист.
 Бейли, Данниэлль (род. 2003) — ангильский футболист, вратарь.
 Бейли, Дерек (1930—2005) — английский авангардный гитарист.
 Бейли, Джейк (род. 1997) — игрок в американский футбол.
 Бейли, Джейкоб Уитман (1811—1857) — американский ботаник, коллекционер водорослей, профессор химии, профессор минералогии, профессор геологии и педагог.
 Бейли, Дженни (род. 1962) — английский политик.
 Бейли, Джоанна (1762—1821) — шотландская поэтесса и драматург-романтик.
 Бейли, Джон Оливер (1925—) — английский филолог, литературовед, писатель, литературный критик; крупнейший английский исследователь творчества Пушкина.
 Бэйли, Джозеф Уэлдон (1862—1929) — американский политик, сенатор США от Техаса, член демократической партии.
 Бэйли, Джордж (род. 1944) — американский актёр.
 Бэйли, Джош (род. 1989) — канадский хоккеист.
 Бэйли, Джулиан (род. 1961) — английский автогонщик.
 Бейли, Донован (род. 1967) — канадский легкоатлет-спринтер.
 Бэйли, Дэниел (род. 1986) — спортсмен-спринтер из Антигуа и Барбуды, специализирующийся на дистанции 100 м.
 Бэйли, Ирвин (1903—1992) — канадский хоккеист, обладатель Кубка Стэнли 1932 года в составе «Торонто Мейпл Лифс».
 Бейли, Ирвинг Видмер (1884—1969) — американский ботаник.
 Бэйли, Келли — американский композитор.
 Бэйли, Крис (род. 1989) — канадский блогер.
 Бэйли, Кристофер (род. 1971) — дизайнер в сфере моды, креативный директор.
 Бейли, Либерти Хайд (1858—1954) — американский ботаник, эрудит, основатель и первый президент Американского садоводческого общества.
 
 Бэйли, Лоуэлл (род. 1981) — американский биатлонист.
 Бейли, Люсиль (род. 1969) — австралийская баскетболистка.
 Бейли, Майк (род. 1988) — британский актёр.
 Бейли, Макдональд (1920—2013) — британский тринидадский легкоатлет.
 Бэйли, Милдред (1907—1951) — американская джазовая певица.
 Бейли, Мэри (1890—1960) — британская лётчица.
 Бейли, Мэтью (1761—1823) — британский патологоанатом.
 
 Бейли, Ноэл (род. 1971) — североирландский футболист.
 Бейли, Ошан (род. 1989) — ямайский легкоатлет, спринтер.
 Бэйли, Перл (1918—1990) — американская актриса и певица.
 
 Бейли, Роберто (1952—2019) — гондурасский футболист.
 Бейли, Сара (в замужестве — Стори; род. 1977) — британская велогонщица.
 Бейли, Скотт (род. 1970) — канадский кёрлингист.
 Бейли, Сэмюэл (1791—1870) — английский философ и экономист.
 
 Бэйли, Тарл (род. 1961) — американский баскетболист.
 Бейли, Тэвис (род. 1992) — американский метатель диска.
 
 Бейли, Фрэнсис (1774—1844) — английский астроном.
 Бейли, Хорас (1881—1960) — английский футболист, чемпион Олимпийских игр 1908 года.
 Бейли, Чэмп (род. 1968) — игрок в американский футбол.
  (1881—1965) — британский геолог.
 Бейли, Эдвард Ходжес (1788—1867) — английский скульптор.
 Бейли, Эдди (1925—2010) — английский футболист.
 Бейли, Эйнсли (род. 1992) — американская актриса и комедиантка.
 Бэйли, Эйон (род. 1976) — американский продюсер и актёр.
 Бейли, Элвионн (род. 1991) — американский легкоатлет, специализирующийся в беге на 400 метров.
 Бэйли, Элизабет (род. 1938) — американский экономист.
 Бэйли, Элин (род. 1980) — ямайская легкоатлетка.
 Бэйли-Коул, Кемар (род. 1992) — ямайский спринтер, олимпийский чемпион 2012 года в эстафете 4×100 м.
 Бэйли Рэй, Корин (урождённая Корин Жаклин Бэйли; род. 1979) — британская певица, гитаристка, автор песен.

Примечания